Zilvermuseum Sterckshof, Deurne, België
Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven, Schoonhoven, Nederland